Fjodorov je priimek več oseb:

 Aleksej Fjodorovič Fjodorov (1901–1989) (ukr. Oleksij Fedorovič Fedorov), sovjetski general, eden voditeljev partizanskega gibanja v Ukrajini med 2. svetovno vojno
 Artemij Fjodorovič Fjodorov, sovjetski general
 Fjodor Fjodorov, ruski hokejist
 Georgij Ivanovič Fjodorov, sovjetski general
 Ivan Ignatevič Fjodorov, sovjetski general
 Ivan Mihailovič Fjodorov, sovjetski general
 Ivan Loginovič Fjodorov, sovjetski general
 Jevgenij Konstantinovič Fjodorov, sovjetski general
 Jurij Mihailovič Fjodorov, sovjetski general
 Jurij Fjodorov, ruski hokejist
Nikolaj Fjodorovič Fjodorov (1829–1903), ruski filozof in utopični mislec
Nikolaj Vasiljevič Fjodorov (1901–2003), kozaški ataman, generalmajor
 Sergej Fjodorov, ruski hokejist
 Peter Antoninovič Fjodorov, sovjetski general
 Peter Ivanovič Fjodorov, sovjetski general
 Vladimir Grigorevič Fjodorov, sovjetski general
 Vsevolod Tihonovič Fjodorov, sovjetski general